V-League 2012-2013 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2012-2013 – torneo pallavolistico maschile